Biografies:
 Charly Loubet (* 1946), futbolista francès.
 Émile Loubet (1838, Marsanne – 1929, Montelimar), polític i estadista francès, president de la Tercera República Francesa.
 Julien Loubet (* 1985, Tolosa), ciclista professional francès.
 Pascal Loubet (* 1958), escriptor i periodista francès.
Toponímia:
 Vilanòva Lobet () municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims.
 Loubet Coast, part de la costa antàrtica.